Корал може да се отнася до:
 Корали (Anthozoa) – клас морски мешести организми
 Корал (Hericium coralloides) – род гъби
 Корал (къмпинг)